Slovo abstrakcionismus (nebo abstraktivismus) má několik významů:

 modernistický umělecký směr, který klade důraz na abstraktní, iracionální prvky a na formální výdobytky v uměleckém utváření skutečnosti, viz abstrakcionismus (umělecký směr)
 výtvarné umění hlásající vynechání konkrétního smyslového objektu z výtvarného díla, viz abstrakcionismus (výtvarné umění). Umělecká kritika používá pojem abstrakce. Výraz abstraktivismus používala sovětská marxistická výtvarná kritika, aby příponou -ismus naznačila, že se jedná o buržoazní výstřelek, pomíjivý ismus, a ne o způsob vidění světa, který je shledáván nejen ve výtvarném umění.

Související články 
 abstraktní umění

Reference